Gone peut faire référence à :

Cinéma 
 Gone, un film américain de Tim Chey sorti en 2002 ;
 Gone, un film américain sorti en 2006 ;
 Gone, un film britannico-australien de Ringan Ledwidge sorti en 2007 ;
 Gone, un film américain sorti en 2007 ;
 Gone, un film canadien sorti en 2007 ;
 Gone, un film américain sorti en 2009 ;
 Gone, un film suédois de Mattias Olsson et  sorti en 2011 ;
 Disparue (ayant pour titre original Gone), un film américain de Heitor Dhalia sorti en 2012.

Télévision 
 Gone, série télévisée américaine diffusée dès 2017

Littérature 
 Le livre Gone (2008) de Michael Grant.

Musique 
 , album de Dwight Yoakam sorti en 1995 ;
 , album du groupe australien Beasts of Bourbon sorti en 1996 ;
 , album du groupe japonais Mono sorti en 2007 ;
 , album du groupe américain Red sorti en 2017 ;
 Gone, chanson de Charli XCX et Christine and the Queens sortie en 2019 ;
 Gone!, chanson de The Cure sortie en 1996.

Autre 
 un garçon dans le parler lyonnais.
 On emploie le terme de Fenotte pour les filles.
 Voir Le Gone du Chaâba (roman) et Le Gone du Chaâba (film), ainsi que la série des Six Compagnons.
 Par extension : Nom de tous les habitants de Lyon (les Gones).
 Équipe de football américain de la ville de Lyon.
 un suffixe qui est synonyme de côté 
 pour la liste des polygones (exhaustives de 3 à 40, puis par ordre de grandeur jusqu'à 10000), voir polygone#Classement suivant le nombre de côtés  
 digone : un polygone dégénéré avec 2 côtés
 En anglais, le participe passé du verbe go (aller)

Articles connexes 
 Gone Jackals, groupe de hard rock
 His Hero Is Gone Groupe de punk hardcore
 Ogdens' Nut Gone Flake de  (1968)
 Real Gone, album musical de Tom Waits (2004)
 Since U Been Gone, single de Kelly Clarkson (2004)
 TV B gone